Cotonete - hastes flexíveis
Cotonete (criminoso) - Luciano Oliveira Felipe, criminoso brasileiro
Cotonete (site) - website português

Desambiguação